Maria Walburga ist der Name folgender Personen:

 Maria Walburga von Oettingen-Spielberg (1766–1833), Ehefrau von Karl August von Bretzenheim
 Maria Walburga, Gräfin von Rechberg und Rothenlöwen, siehe Sandizell (Adelsgeschlecht) #Standeserhebungen